Esta é uma lista de municípios do Rio Grande do Norte por população segundo o censo demográfico de 1980. Nesse ano o estado possuía um total de 150 municípios.

RN 1980
Pop 1980